Coming Home kan avse:

Coming Home (låt av Sjonni's friends) – Islands bidrag i Eurovision Song Contest 2011
Coming Home (låt av Firelight) – Maltas bidrag i Eurovision Song Contest 2014